Кубок Наследного принца Катара 2012 — 18-й розыгрыш Кубка Наследного принца Катара, проходивший с 21 по 26 апреля. В соревновании приняли участие 4 лучшие команды Катара по итогам Лиги звёзд Катара 2011/2012.

Участники 
 Лехвия : чемпион Лиги звёзд Катара 2011/2012 
 Аль-Джаиш : 2-е место в Лиге звёзд Катара 2011/2012
 Эр-Райян : 3-е место в Лиге звёзд Катара 2011/2012
 Ас-Садд : 4-е место в Лиге звёзд Катара 2011/2012

Детали матчей

1/2 финала

Финал

Примечания 

Футбол в Азии в 2012 году
Спорт в Катаре в 2012 году
Кубок наследного принца Катара